Corneanu, Cornean se poate referi la:
 Corneanu, Buzău
 Nume de familie
 Nicolae (Mihail) Corneanu (* 1923, Caransebeș), mitropolit

Vezi și 
 Cornu (dezambiguizare)
 Corni (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Cornescu (nume de familie)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania